Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Kevin Anderson e Novak Đoković.

In finale Henri Kontinen e John Peers hanno battuto Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 6-2, 67-7, [10-6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
  Mike Bryan /  Jack Sock (quarti di finale)

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (secondo turno)

Alternate 

  Jérémy Chardy /  Lucas Pouille (primo turno)
  Artem Sitak /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

 Sam Querrey /  Rajeev Ram

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime /  Denis Shapovalov (primo turno)

 Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2018